Крістін Несбітт — канадська ковзанярка, олімпійська чемпіонка, світова рекордсменка.
 Клан Несбітт — один з кланів рівнинної частини Шотландії — Лоулендсу.